Das American League Wild Card Playoff 2019 war das Spiel zwischen den beiden Wild Card Gewinnern der American League. Der Sieger dieses Spieles tritt in den American League Division Series 2019 gegen den besten Divisionsieger der AL an. Es wurde nur ein Spiel ausgetragen, das am 2. Oktober 2019 stattfand.

Die Paarung lautete:
 Oakland Athletics (2. AL West, 97–65) gegen Tampa Bay Rays (2. AL East, 96–66)

Weiterer Verbleib in der Postseason 
Siehe Hauptartikel: MLB 2019, NLWC 2019, NLDS 2019, ALDS 2019, NLCS 2019, ALCS 2019, World Series 2019

Spielzusammenfassung 
Mittwoch, 2. Oktober 2019, 17:09 PDT im RingCentral Coliseum, Oakland, Kalifornien

Zuschauer: 54.005

Einzelnachweise 

2019
Baseball 2019
Sportveranstaltung in Oakland
Oakland Athletics
Tampa Bay Rays